Михалевка и Михалёвка — топонимы:

Белоруссия 
 Гомельская область
 Михалёвка — деревня, Комаринский поселковый Совет Брагинского района
 Михалёвка — деревня, Широковский сельсовет Буда-Кошелёвского района
 Михалёвка — деревня, Струкачевский сельсовет Кормянского района
 Михалёвка — деревня, Уборковский сельсовет Лоевского района.
 Могилёвская область
 Михалевка — деревня, Верхнетощицкий сельсовет Быховского района.

Россия 
 Псковская область
 Михалевка — деревня в Островском районе, Шиковская волость.

 Смоленская область
 Михалевка — деревня в Ельнинском районе.
 Михалевка — деревня в Новодугинском районе.

 Ярославская область
 Михалевка — деревня в сельском поселении Красный Профинтерн Некрасовского района.